

Красна Дубрава — село, Земетчинський район, Пензенська область
 Красна Дубрава — селище, Павловський район, Алтайський край